Lenox (Geòrgia)
 Lenox (Iowa)
 Lenox (Massachusetts)
 New Lenox, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.